LCI est un sigle qui peut signifier :
 en français :
 La Chaîne Info, une chaîne de télévision française d'information
 LCI Radio, sa déclinaison radio
 Ligue communiste internationaliste, ancien parti politique trotskiste ;
 loi de composition interne, en algèbre (mathématiques).

 en anglais :
 Landing Craft Infantry,
 Laguna Copperplate Inscription.

Homonymie